Primera División 2002-03 var den 15. udgave af Primera División.

Stilling 

Kilde:

Resultater

Se også 
 Copa de la Reina 2003

Referencer 

Primera División (kvinder)
Fodboldsæson 2002-03